Управління оперативного звʼязку та електронних комунікацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій - підрозділ центрального підпорядкування ДСНС України, створений шляхом реорганізації Центру оперативного звʼязку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій.

Головною метою діяльності підрозділу є забезпечення центрального вузла електронних комунікаційних систем та мереж ДСНС України, створення, впровадження та забезпечення функціонування усіх загальносистемних служб, програмного забезпечення та сервісів, а також оперативно-технічне управління основними та спеціальними видами звʼязку.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО ЗВ`ЯЗКУ ТА ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

301 Вузол звʼязку 
Історія Управління оперативного звʼязку та електронних комунікацій ДСНС України бере свій початок з 15 грудня 1996 року, коли для забезпечення зв'язком міського пункту управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, наказом Міністра МНС України від 29.11.1996 р. № 2 «Про порядок сформування вузла зв’язку (Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи) та приведенню його готовності до дій по призначенню», було сформовано 301 Вузол зв'язку на базі військової частини Д — 0040.

Численність підрозділу складалась з 36 військовослужбовців та 1 службовця та мала наступні підрозділи:

1- Основних підрозділів:

- командування;

- радіобюро;

- телеграфне відділення;

- телефонне відділення;

- апаратна (ЛАЗ та кросу)

2 — Підрозділ забезпечення:

- ремонтна майстерня засобів зв'язку.

Чергування було організовано з 01 лютого 1997 року. Місцем дислокації 301 Вузла зв'язку було визначено вул. Гончара, 55 А.

Відповідно до наказу МНС України від 06.10.2004 р. № 99 «Про здійснення організаційно-штатних заходів у підрозділах, підпорядкованих МНС України», 301 Вузол зв'язку було перейменовано в 1-й Вузол зв'язку. Численність 49 осіб рядового і начальницького складу та 5 працівників.

1-й Вузол звʼязку та автоматизації 
01 серпня 2005 року 1-й Вузол зв'язку реформовано в 1-й Вузол зв'язку та автоматизації (постійної готовності), чисельністю 81 особаначальницького складу (військовослужбовців) і працівників та визначено як юридичну особу. 

Даний підрозділ складався з:

1- Управління:

- керівництво;

- відділення по роботі з персоналом;

- фінансово-економічна служба.

2 - Основні підрозділи:

- пункт управління;

- центр зв'язку;

- центр технічної експлуатації телекомунікаційних систем;

- центр технічного захисту інформації;

- центр організації, супроводу та адміністрування інформаційних ресурсів.

Здійснення заходів щодо впровадження новітніх телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, їх надійне функціонування з метою централізованого управління підрозділами та навчальними закладами МНС України.

Виконання робіт щодо технічного захисту інформації, інформаційних ресурсів в автоматизованих системах від несанкціонованого доступу в МНС України.

Виконання робіт щодо адміністрування локальної мережі апарату Міністерства.

Особовий склад 1-го Вузла зв’язку та автоматизації МНС України вирішував актуальні питання з:

 реалізації завдань Комплексної програми розвитку систем зв’язку, оповіщення та інформатизації МНС на 2004-2010 роки щодо створення міжвідомчої телекомунікаційної системи зв’язку на баз новітніх технологій;
 адміністрування серверного обладнання та технічне супроводження програмного забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
 впровадження та супровід експлуатації комплексних систем захисту інформації в автоматизованих (інформаційних) системах МНС;
 проводиться модернізація ВАТС "MERIDIAN" та оновлення техніки зв’язку.

Вузол звʼязку та автоматизації 
Відповідно до наказу МНС України від 15.11.2005 № 337 «Про формування організаційних структур Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України» 1-й Вузол зв'язку реформовано в Вузол зв'язку та автоматизації, чисельність 81 особа (старшого начальницького складу – 14, середнього начальницького складу – 21, молодшого начальницького складу – 39 та працівників – 7).

У 2010 році з метою оптимізації організаційної структури Вузла зв’язку та автоматизації МНС України та забезпеченню покладених на нього завдань було здійснено організаційно-штатні заходи за рахунок перерозподілу існуючої штатної чисельності Вузла зв’язку та автоматизації МНС України у межах визначеного кошторисних призначень та без збільшення кількості (наказ МНС України від 16.07.2010 року № 557 «Про здійснення організаційно-штатних заходів у Вузлі зв’язку та автоматизації МНС України»). В рамках даних змін в управлінні ліквідувалось та вилучилося у повному складі відділення по роботі з персоналом, натомість було створено відділення по роботі з персоналом та юридичного забезпечення. Створено сектор планування, контролю та документального забезпечення. В основних підрозділах ліквідувались та вилучились в повному складі експедицію та відділення супутникового зв’язку.

Центр оперативного звʼязку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій 
26 квітня 2013 року відповідно наказу ДСНС України № 190 «Про зміну найменування Вузла зв’язку та автоматизації МНС України (м.Київ) та затвердження його Статуту в новій редакції» змінено найменування Вузол зв’язку та автоматизації МНС України на Центр оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ДСНС України.

Відповідно до наказу ДСНС України від 18.05.2013 року № 244 «Про здійснення організаційно-штатних заходів в організаційних структурах ДСНС України» та з метою подальшого вдосконалення й оптимізації організаційних структур ДСНС України Центр оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ДСНС України реформовано.

Відповідно до наказу ДСНС України від 12 травня 2015 року № 247 «Про здійснення організаційно-штатних заходів в організаційних структурах ДСНС України» та з метою вдосконалення діяльності структурних підрозділів ДСНС України, забезпечення належного виконання службових завдань було внесено зміни до штату Центру оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ДСНС України.

Відповідно до наказу ДСНС України від 11 жовтня 2016 року № 499 «Про здійснення організаційно-штатних заходів в організаційних структурах ДСНС України» та з метою вдосконалення діяльності організаційних структур ДСНС України та забезпечення належного виконання службових завдань було здійснено організаційно-штатні заходи в межах визначених кошторисних призначень на оплату праці організаційних структур. До структури Центру оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних ресурсів ДСНС України були включені «Група оповіщення», «Відділення телекомунікаційно-інформаційного забезпечення», «Відділення радіозв'язку».

Відповідно до наказу ДСНС України від 22 серпня 2017 року № 460 «Про здійснення організаційно-штатних заходів в організаційних структурах ДСНС України» було внесено зміни до штату Центру оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ДСНС України.

09 вересня 2019 року наказом ДСНС України № 516 «Про внесення змін до Статуту Центру оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій Державної служби України з надзвичайних ситуацій» було визначено пріоритетні завдання Центру оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ДСНС України:

1. Постійна готовність до забезпечення стійким і безперебійним проводовим, безпроводовим електрозв'язком та стільниковим зв'язком, а також іншими видами систем безпроводового електрозв'язку керівного складу та апарату ДСНС з органами та підрозділами ДСНС, центральними органами виконавчої влади в умовах виникнення надзвичайних ситуацій як у мирний час, так і в особливий період.

2. Забезпечення надійної та безперебійної роботи телекомунікаційних та інформаційно-аналітичних систем ДСНС.

3. Постійна готовність до роботи телекомунікаційних та інформаційно-аналітичних систем, що використовуються в ДСНС.

4. Організація та забезпечення оповіщення керівного складу апарату ДСНС з органами та підрозділами ДСНС у разі виникнення надзвичайних ситуацій, інших небезпечних подій, терористичних актів та під час мінімізації та ліквідації їх наслідків.

5. Забезпечення діяльності апарату ДСНС за напрямком телекомунікації, інформатизації та технічного захисту інформації.

6. Забезпечення апарату ДСНС комп'ютерами, оргтехнікою, телекомунікаційним обладнанням та витратними матеріалами відповідно до потреб.

Відповідно до наказу ДСНС України від 25 лютого 2021 року № 105 «Про здійснення організаційно-штатних заходів в організаційних структурах ДСНС України» було внесено зміни до штату Центру оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ДСНС України. 

Було вилучено у повному складі:

Відділ впровадження інформаційних систем та супроводу Системи 112.

До складу ЦОЗ ДСНС України було включено:

Відділення забезпечення засобами телекомунікацій та інформатизації.

Управління оперативного звʼязку та електронних комунікацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
Відповідно до наказу ДСНС України від 20 червня 2022 року № 346 «Про зміну найменування Центру оперативного звʼязку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ДСНС України та затвердження Положення» та наказу ДСНС України від 24 червня 2022 року №М/34 дск "Про затвердження штатів організаційних структур ДСНС центрального підпорядкування" було внесено зміни до штату Центру оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ДСНС України та перейменовано в Управління оперативного звʼязку та електронних комунікацій.

21 червня 2022 року начальником Управління призначено майора служби цивільного захисту МИЦЮКА Сергія Олександровича.

Загальна чисельність Управління - 108 осіб.

За 25 років існування підрозділ очолювали: